Antonio Casado puede referirse a:

 Antonio Casado Alonso (1944), escritor y periodista español;
 Antonio Casado da Rocha (1970), filósofo español especializado en bioética.